Haye ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte-Jeanne Béraud de la Haye de Riou, Marquise de Montesson (1738–1806), französische Adlige und Schriftstellerin
 David Haye (* 1980), britischer Boxer
 Georg Krüger-Haye (1864–1941), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Helen Haye (1874–1957), britische Theater- und Filmschauspielerin
 Janina Haye (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Karl Del’Haye (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Nicola de la Haye (1150/1156–1230), englische Adlige
 Reinier de la Haye (1640–1695), holländischer Maler
 Thomas Haye (* 1966), deutscher Mediävist
 Yanique Haye-Smith (* 1990), Leichtathletin von den Turks- und Caicosinseln

Siehe auch:

 La Haye
 Haje
 Haie
 Hay
 Haj
 Heye